Azotne kiseline su:

Azotna kiselina, HNO3
Azotasta kiselina, HNO2